Oberleitner ist der Familienname folgender Personen: 

 Ewald Oberleitner (* 1937), österreichischer Jazzmusiker (Kontrabass, Klarinette, Perkussion)
 Johann Oberleitner (1894–1957), österreichischer Historiker, Archäologe und Museumsleiter
 Klaus Oberleitner (* 1967), österreichischer Musikpädagoge, Organist, Chorleiter 
 Markus Oberleitner (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Neil Oberleitner (* 1999), österreichischer Tennisspieler

Siehe auch:

 Oberleithner